Суэра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сарагоса. Занимает площадь 333,17 км². Население — 7510 человек (на 2010 год). Расстояние — 25 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
  Рамонвиль-Сент-Ань (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ficha de la población
 Ayuntamiento de Zuera
 Noticias del pueblo de Zuera
 Noticias del Portazgo de Zuera

Муниципалитеты Сарагосы